Elsenau heißen folgende geographische Objekte:

 Elsenau (Joachimsthal), Ortsteil von Joachimsthal in Brandenburg
 Elsenau (Gemeinde Schäffern),  Ortsteil von Schäffern in der Steiermark 

 Panambi, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien (1901 bis 1938 Elsenau)
 Damasławek, Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Elsenau im Landkreis Wongrowitz, Wartheland)
 Olszanowo, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Elsenau im Landkreis Schlochau, Pommern)